Григо́рий Бенцио́нович О́стер (ранний литературный псевдоним «Остёр»; род. 27 ноября 1947, Одесса, Украинская ССР, СССР) — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002). Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями». Член Общественного совета Российского еврейского конгресса.

Биография 
Родился в Одессе, где служил его отец — краснофлотец Бенцион Давидович Остер (1922—?), уроженец города Макарова, участник Великой Отечественной войны. Его дед Давид Бенционович Остер (1898—1944) и младший брат отца Григорий служили в действующей армии и погибли на фронте. Детство и юность провёл в Ялте, где отец работал токарем в порту, а мать — Лея Яковлевна Остер — библиотекарем в клубе моряков. В 1966 году был призван в армию, служил на Северном флоте ВМФ СССР. В 1970 году поступил на отделение драматургии в Литературный институт им. М. Горького в Москве, который окончил в 1982 году.

Автор многих произведений для детей, таких как «Сказка с подробностями», «Папамамалогия», «Воспитание взрослых», «Бабушка удава», «Вредные советы», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее». Написал сценарии мультфильмов «38 попугаев», «Попался, который кусался!», «Котёнок по имени Гав», «Обезьянки младшего возраста» и др., художественного фильма «До первой крови». Четыре рассказа вошли в киножурнал «Ералаш».

В конце 1990-х годов Михаил Эпштейн и Александр Генис включили Григория Остера в список «Кто есть кто в русском постмодернизме». В этом списке, состоящем из 170 имён, Остер — единственный детский писатель, который «сделал вклад в развитие посттоталитарной русской литературы». При этом писатель никогда не принадлежал ни к соцреалистическому, ни к диссидентскому, ни к авангардному литературному лагерю. По наблюдениям критиков, его эстетика отличается «стилистической эклектикой, подтекстом, цитированием, игрой означателей, иронией, пародией и стилизацией».

В 2004 году, по предложению Администрации президента России, выступил одним из создателей сайта «Президент России — гражданам школьного возраста».

С 7 сентября 2008 по 18 июля 2009 года вместе с певицей Глюкoзой вёл программу «Детские шалости» на СТС.

В изданной в Канаде антологии детской литературы Григорий Остер со своими «Вредными советами» был самым многотиражным — 12 млн экземпляров, в то время как прочие авторы удостаивались максимум 300—400 тыс.

Сочинения 

 Время твоё. — Мурманск, 1974
 Как хорошо дарить подарки. — М., 1975
 Мальчик и девочка. — М., 1981
 Гирлянда из малышей. — М., 1985
 Осторожно, обезьянки! — М., 1987
 Как Гусёнок потерялся. — М, 1988
 Он попался. — М., 1988
 Попался, который кусался. — М., 1989
 Таинственная пропажа. — М., 1989
 Как Гусёнок на Лису охотился. — М., 1991
 Визгкультура, или Прикольная качалка. — М.. 1996
 «Волшебный компьютер»
 «Вредные советы»
 «Вредные советы 2»
 «Вредные советы 3»
 «Задачник по математике (ненаглядное пособие по математике)»
 «Задачник по физике»
 «Легенды и мифы Лаврового переулка» — М., 1980
 «Ненаглядное пособие по математике»
 «Петька-микроб» — М., 1979
 «Противные задачи»
 «Сказка с подробностями». — М., 1989
 «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда»
 «Прикольная анкета для врагов»
 «Котенок по имени Гав» — М., 1976, 1978, 1979, 1982
 «Зарядка для хвоста» — М., 1982
 «Домашние и одичавшие взрослые»
 «Дикие и прирученные взрослые»
 «38 попугаев». — М., 1978
 «Папамамалогия»
 «Воспитание взрослых» — М., 1998
 «Остров Эскадо» — М., 1994
 «Конфетоедение» — М., 1999
 «Бабушка удава»
 «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее»
 «Дети и Эти»
 «Школа ужасов»
 «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с коррупцией»
 Приключения Пифа

Фильмография

Фильмы 
 «До первой крови» (1989)

Мультфильмы 

 Котёнок по имени Гав — 5 серий (1976—1982)
 38 попугаев — 10 выпусков (1976—1991)
 Баба Яга против! — 3 серии (1979—1980, совместно с Александром Курляндским и Эдуардом Успенским)
 Ушастик и его друзья — 5 выпусков (1979—1982)
 Четвёрка друзей — 4 выпуска (1979—1981)
 Как лиса зайца догоняла (1979)
 Он попался! (1981)
 Попался, который кусался! (1983)
 Подземный переход (1984)
 Обезьянки — 7 выпусков (1983—1997)
 Школа помощников (1986)
 Человек с детским акцентом (1987)
 Вредный совет (мультфильм, 1980) — Весёлая карусель № 17
 Вредный совет (мультфильм, 1986) — Весёлая карусель № 19
 Семь мам Семёна Синебородько (Украина, 1992)
 Попались все... (1998)

Театральные постановки 

 Спектакль «Вредные советы» в московском театре «Школа современной пьесы».
 Спектакль «Вредные советы» в театре-студии «Образ» п/р Владимира Шохина.
 Музыкальный спектакль «Клочки по закоулочкам» в Новом Драматическом Театре, в Каменск-Уральском театре «Драма Номер Три» в постановке Людмилы Матис.
 Спектакль «Привет Мартышке!» в Каменск-Уральском театре «Драма Номер Три» в постановке Ирины Симановой.
 Спектакль «Котёнок по имени Гав» в Театре «Семицветик».
 Спектакль «38 попугаев» в Театре «Семицветик»
 Спектакль «38 попугаев» в Ростовском государственном театре кукол им. В. С. Былкова в Ростове-на-Дону в 90-х годах XX века (со слов заслуженного артиста России Александра Дмитриевича Василенко)
 Спектакль «Клочки по закоулочкам» в Театре «Семицветик».
 Спектакль «Зарядка для хвоста» в Озёрском театре драмы и комедии «Наш дом» (Челябинская область).
 Спектакль «Бабушка Удава» в Озёрском театре драмы и комедии «Наш дом».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Григорий Остер — Энциклопедия отечественного кино
 Остер Григорий Бенционович — animator.ru 
 Григорий Остер в программе «Встречи на Моховой».
 Школа молодого отца (интервью с писателем на «Эхо Москвы») .
 Л. Рудова. Остер: от вредных советов до президентского сайта .
 М. Порядина. Григорий Остер. Есть о чём разговаривать 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Телеведущие СТС
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сценаристы мультипликации
 
Персоналии:Одесса:Литература
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства